Баба или Баба планина (, Варнундас или Περιστέρι, Перистери, катаревуса: Βαρνούς, Варнус) е планина в северозападна Гърция и югозападната част на Северна Македония, разположена на няколко километра западно от Битоля. Често се нарича и Пелистер или Перистер по името на нейния най-висок връх. Със своите 436 km2 тя е тринадесета, а според височината си (Пелистер, 2601 m) – трета планина в Северна Македония.

География 
Баба се намира между Пелагония на изток и Преспанската котловина на запад. Северната граница на Баба е котловината на Гяваткол (1169 m), която я разделя с планината Бигла, както и с малката Цапарска котловина. На юг планината продължава в Гърция. През нейния южен дял се простира западната част на северномакедоно-гръцката граница. Приблизително 65% от планинския масив на Баба се намира на територията на Северна Македония, останалите 35% са на територията на Гърция.

На юг планината граничи с Корбец (Трикларио) със седло на височина 1140 m. От Вич на югоизток я отделят Рулската река, Писодерският проход (1550 m) и река Сакулева.

Името Варнус е е възроденото антично име, употребява се от Страбон и други древногръцки автори.

Релеф 
Баба е млада верижна планина. По своето тектонично състояние и състава на скалите Баба спада към геотектоничната група Западномакедонска зона. Масивът ѝ е най-южният дял на Родопската планинска система с алпийски характер. Планинското било е голо, извито, неразчленено и има дължина от 25 km. Баба е разделена на много хребети. Главният започва на север с върха Въртешка, а на юг завършва на територията на Гърция.

Застъпени са и ледникови релефни форми, които датират от плейстоцена, когато на високите склонове на Баба са се намирали глетчери. От глациалните форми са застъпени циркусни и морени. Циркуси има на надморска височина над 2000 m, а два от тях са пълни с вода – Голямото и Малкото езеро, които от населението са наречени Пелистерски очи. Голямото езеро се намира на 2218 m, с дължина 233 m, широчина 162 m и дълбочина 14,5 m. Малкото езеро се намира на 2180 m и е с размери – 79 m дължина, 68 m широчина и 2,6  дълбочина. Техните басейни са оградени от морени. Друга релефна характеристика на Баба е Каменното море.

Планината има големи гори от дъбове, букови и други. Част е от Натура 2000 (1340003). Скалите са гранити и алувии.

В местността Аналипси, източно от връх Солицито, на надморска височина от 950 m има малка хижа.

Европейската пътека ва дълги разстояния E6, идваща от Преспа и Герман (1040 m), пресича ЮЗ-Ю част на Баба и преминава през малкото плато Мочара - 1960 m (между върховете Кьопанките и Уши), от шийката - 1900 m (между върховете Бела вода и Суватола), от шийката - 1960 m (между върховете Суватола и Бела вода), където има полуразрушен заслон, от върховете Плоча и Нова завършва при Писодерска Бигла (1550 m) за
да продължи за Вич.

Най-високи върхове 
В планината има 24 върха над 2000 m.

Флора и фауна 
От растителните съобщества най-голямо пространство заемат иглолистните гори, които се срещат на 1174 ха. В планината растат бяла мура (молика), ела, бор, бук, дъб и други растения.
Фауната е представена от мечката (Ursus arctos), сърната (Capreolus capreolus), риса (Lynx Lynx), дивата коза (Rupicapra rupicapra), елена (Cervus elaphus), дивото прасе (Susscrofa), яребицата каменарка (Alectoris qraeca), златния орел (Aquila chrystaetos), скалолазката (Tichodroma muraria) и жълтоклюната гарга (Pyrrhocorax pyrrchocorax). От рибите значимо е присъствието на ендемичната пелистерска пъстърва (Salmo trutta peristericus).

Освен тези животни се срещат и много други видове растения, гъби, членестоноги, риби, птици, бозайници и т.н., част от които са ендемични.

Климат и туризъм 
Климатът на Баба е планински и като такъв е подходящ за планински туризъм. Туризмът започва да се развива между Първата световна и Втората световна война. Изградени са почивни станции, планински и спортни обекти, ски лифтове и писти.

Източници 
 Евгений Динчев, Петър Атанасов, Високите планини на Република Македония, Пътеводител, София, 1998.

Бележки 

Планини в Северна Македония
Планини в Гърция
Община Битоля
Натура 2000 в Гърция
Дем Лерин
Дем Преспа